Europacollege, Belgische en Europese instelling voor post-universitair onderwijs, gevestigd in Brugge en Natolin
Europa College, Nederlandse instelling voor middelbaar beroepsonderwijs in Amsterdam